Semovente (italienisch für „selbstfahrend“, Bedeutung etwa „Selbstfahrlafette“) steht für folgende Militärfahrzeuge des Zweiten Weltkrieges:
 Semovente L40 da 47/32
 Semovente 75/18
 Semovente 90/53
 Semovente da 105/25